Эта статья о демографических особенностях населения Гренады, включая плотность населения, этническую принадлежность, уровень образования, здоровье населения, экономический статус, религиозную принадлежность и другие аспекты населения.

Хотя большая часть населения Гренады африканского происхождения, есть некоторые следы ранних аравакских и карибских индейцев — несколько индо-гренадцев и маленьких обществ потомков ранних европейских переселенцев проживают в Гренаде. Около половины населения страны составляет молодёжь до 30 лет. Официальным языком является английский; лишь несколько человек до сих пор говорят на франко-креольском языке. Более существенное напоминание об исторической связи Гренады с Францией — число приверженцев католической церкви, к которой принадлежат около 60 % гренадцев. Англиканская церковь является крупнейшей протестантской общиной.

Сведения из всемирной книги фактов ЦРУ

Население 
89 018 человек (июль 2000 года), 104 890 (Мировой Банк, 2011 год)

Возрастная структура населения 
До 15 лет: 51 % (мужчины 17 106, женщины 16 634 человек)

15-64 лет: 49 % (мужчины 27 267, женщины 24 356 человек)

65 лет и старше: 4 % (мужчины 1653, женщины 2002) (2000)

Темпы роста населения 
0,6 % (2012)

Рождаемость 
20,96 рождений/1000 человек (2000)

Смертность 
8,02 смертей/1000 человек (2000)

Уровень миграции 
−16,54 мигрантов/1000 человек (2000)

Соотношение полов 
при рождении: 1,02 мужчин/женщин

до 15 лет: 1,03 мужчин/женщин

15-64 лет: 1,12 мужчин/женщин

65 лет и старше: 0,83 мужчин/женщин

Общая численность населения: 1,07 мужчин/женщин

Коэффициент младенческой смертности 
14,63 смертей/1000 живорождённых (2000)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
общее население: 64,52 года

мужчины: 62,74 года

женщины: 66,31 лет (2000)

Суммарный коэффициент рождаемости 
2,42 рождённых ребёнка/женщина (2000)

Национальность 
Катойконим: гренадец (гренадка)

Прилагательное: гренадский

Этнические группы 
Чёрные — 82 %, мулаты — 12 %, индейцы — 3 %, белые — 2,9 %, след аравакских/карибских америндов

Религии 
Римские католики — 53 %, англиканцы — 13,8 %, протестанты — 33 %, буддисты — 0,2 %

Языки 
Английский (официальный), английский креольский, французский, антильский франко-креольский язык

Грамотность

Ссылки 
 Языки Гренады на Ethnologue
 Joshua Prject (все народы, языки и др.)

 
Гренада
Общество Гренады